Afrotethina är ett släkte av tvåvingar. Afrotethina ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Afrotethina